Дастин Раут (англ. Destin Choice Route) — более известный по сценическому псевдониму J.I.D, является американским рэпером и автором песен из Атланты, штат Джорджия. Он является частью музыкального коллектива Spillage Village, основанного EarthGang в 2010 году, с участием Hollywood JB, JordxnBryant и 6lack. Широкую известность получил после выхода второго студийного альбома DiCaprio 2 и совместного с J.Cole сингла Off Deez.

Дискография

Студийные альбомы

Миниальбомы

Микстейпы

Примечания 

Рэперы США
Исполнители южного хип-хопа